CCIT steht als Abkürzung für:

 Comité Catholique International pour les Tsiganes, siehe Internationales Katholisches Komitee für die Zigeuner
 Comité Consultatif International Télégraphique, bis 1956 internationaler beratender Ausschuss für Telegrafiedienste, siehe Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique

Abkürzung